Le Vasaparken est un parc de Stockholm du quartier de  situé entre les places Odenplan et . Il tire son nom de la dynastie Vasa.

Photos

Sources de la traduction 

Parc ou jardin public en Suède